

Geografia 
Deming – città della Contea di Luna, Nuovo Messico
Deming – census-designated place della Contea di Whatcom, Washington
Ghiacciaio Deming –  ghiacciaio situato sulla costa di Borchgrevink, in Antartide

Persone 
Wang Deming – attore cinese
William Edwards Deming – ingegnere e consulente di gestione aziendale statunitense